Contea di Robertson o Robertson County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Robertson (Kentucky)
 Contea di Robertson (Tennessee)
 Contea di Robertson (Texas)